Die FIA-GT-Meisterschaft 2004 umfasste insgesamt elf Rennen in zehn Ländern. Das Rennen in Spa-Francorchamps wurde als 24-Stunden-Rennen ausgetragen. Fabrizio Gollin und Luca Cappellari gewannen die Meisterschaft in der GT-Klasse, Lucas Luhr und Sascha Maassen die der N-GT-Klasse.

Rennkalender und Ergebnisse 

1 Auf Grund von Homologationsproblemen, war der Maserati MC12 erst für das letzte Saisonrennen punkteberechtigt. Bei den übrigen Rennen gingen die Punkte an die nachfolgenden, punkteberechtigten Fahrzeuge.

Meisterschaftsergebnisse

Fahrer und Teams GT

Fahrer und Teams N-GT

Weblinks 

2004
Motorsportsaison 2004